Jesper Mångs, född 16 juni 1997 i Malmö, är en svensk ishockeyspelare som 2021 spelar i Hockeyettan för Nybro Vikings. Mångs moderklubb är Malmö Redhawks med vilka han spelade juniorhockey och även fick prova sex matcher i Svenska Hockeyligan. Därefter spelade han i Hockeyallsvenskan med IK Pantern och Almtuna IS innan han 2019 skrev på för Nybro Vikings i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1997
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Almtuna IS
Spelare i IK Pantern
Spelare i Malmö Redhawks
Män
Levande personer
Svenska idrottare under 2000-talet